Ву́лиця Па́влика Моро́зова — російська/радянська окупаційна назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Павлика Морозова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Павлика Морозова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Павлика Морозова — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в смт Антонівка Херсонської області.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Північної вулиці в місті Бердянськ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Академіка Глушка в місті Бориспіль.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Семена Гризла в місті Ватутіне.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Богдана Ступки в місті Вінниця.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Гайсин.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Святогірської вулиці в місті Дружківка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Володимира Забаштанського в місті Жмеринка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Івана Чупілка в місті Запоріжжя.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Студентської вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва 3-ого провулку Нахімова в місті Ізмаїл.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Волошкової вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Чаплинської вулиці в смт Каланчак.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Сонячної вулиці в місті Калинівка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Володимира Логінова в місті Кам'янське.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Айвазовського в місті Каховка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Академіка Оппокова в місті Київ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Князя Мала в місті Коростень.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Івана Котляревського в місті Коростишів.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Івана Змієвського в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Шмаківської вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Володимира Антоновича в місті Кропивницький.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Канатної вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Степана Мазурця в місті Луцьк.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Малин.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Миротворців в місті Марганець.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Сарматського провулку в місті Миколаїв.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Петра Прокоповича в місті Ніжин.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського в місті Нікополь.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Весняної вулиці в місті Новогродівка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Яготинської вулиці в місті Переяслав.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Костя Гордієнка в місті Полтава.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Софіївської вулиці в місті Світловодськ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Зоряної вулиці в місті Синельникове.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Михайла Морозенка в місті Сміла.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Квіткової вулиці в місті Снігурівка.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Козацької вулиці в місті Сновськ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Олега Ольжича в місті Суми.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Шептицького в місті Таврійськ.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Соборної вулиці в смт Турбів.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Зоряної вулиці в місті Умань.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Академіка Волкова в місті Харків.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Антона Головатого в місті Херсон.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва вулиці Івана Рашевського в місті Чернігів.
 Вулиця Павлика Морозова — колишня назва Чортомлицької вулиці в смт Чортомлик.

Вулиці, названі на честь людей